Vidovići (Cres), een plaats in de Kroatische gemeente Cres
 Vidovići (Bosansko Grahovo), een plaats in de gemeente Bosansko Grahovo, Bosnië-Herzegovina
 Vidovići (Visoko), een plaats in de gemeente Visoko, Bosnië-Herzegovina